Великобудищанська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Великобудищанська волость — Зіньківського повіту Полтавської губернії;
 Великобудищанська волость — Гадяцького повіту Полтавської губернії.